Quartirolo – formaggio lombardo
 Quartirolo – antica unità di misura
 Quartirolo – località di Carpi